Озон:

 Озон — аллотропная форма кислорода.
 Озон, Франсуа (род. 1967) — французский сценарист и кинорежиссёр.
 «Озон» — российская фармацевтическая компания.
 Ozon — интернет-магазин.
 O-Zone — музыкальная группа.
 OZONE — объектно‐ориентированная операционная система.

Топонимы 
 Озон — деревня, Кезский район, Удмуртия, Россия.
 Озон — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Озон — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Пиренеи.
 Озон () — река в Провансе на юге Франции в департаменте Воклюз.

См. также 
 Азон
 Озона